Ел Онсе има више значења:

 Ел Онсе (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Онсе, Ранчо Ема (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Онсе (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Онсе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Онсе (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Онсе (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Онсе (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику